Het ATP-toernooi van Indian Wells 1998 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup 1998) werd gespeeld van 9 tot en met 15 maart 1998. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Grand Champions Resort in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells